Doménová stěna je typ topologického defektu, který nastane vždy, když je diskrétní symetrie spontánně narušena. Doménové stěny se také někdy nazývají kinks v analogii s úzce souvisejícím kink řešením sine-Gordonova modelu. Nestabilní doménové stěny se mohou také objevit, pokud je spontánní narušení diskrétní symetrie pouze přibližné a je přítomno falešné vakuum.

Doména (hyper objem) je prodloužena na tři prostorové rozměry a jeden časový rozměr. Doménová stěna je hranice mezi dvěma sousedními oblastmi. Tedy doménová stěna je rozšířena ve dvou prostorových rozměrech a jednom časovém rozměru.

Důležité příklady jsou:
 Doménová stěna (magnetismus), rozhraní oddělující magnetické domény
 Doménová stěna (optika), pro doménové stěny v optice
 Doménová stěna (teorie strun), teoretické 2-dimenzionální singularity
Kromě těchto důležitých případů podobnách solitonům se objevují v širokém spektru modelů. Zde jsou další příklady:
 Spontánní narušení diskrétní symetrie v raných kosmologických érách může produkovat doménové stěny. Vytvoření sítě doménové stěny vlivem pozdních fází kosmologické inflace a reliktního záření. Pozorování ukládá přísnější omezení na existenci stabilních doménových stěn. Tato omezení by měla být brána v úvahu pro modely nad rámec Standardního modelu. Rozpad nestabilních kosmických doménových stěn by měl produkovat potenciálně pozorovatelné záření.
 Existuje třída bránových modelů, u nichž se předpokládá, že brány jsou doménové stěna tvořené interakcí extra-dimenzionálních polí. Hmota je lokalizována v důsledku interakce s touto konfigurací a můžete ji opustit pro dostatečně vysoké energie. Používaný termín pro tyto doménu stěny je "tlusté brány" v kontrastu k "tenkým bránám", kde je popsán jako delta-potenciál nebo jednoduše jako ideální povrch s polemi hmoty.

Reference

Literatura 
 Vachaspati, Tanmay (2006). Kinks and Domain Walls: An Introduction to Classical and Quantum Solitons. Cambridge University Press.

Topologie